Трындык — фамилия.

 Трындык, Василий Николаевич (род. 1954) — живописец; член Союза художников России.
 Трындык, Николай Захарович (род. 1987) — советский художник.